Вейккаусліга 2004 — 74-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона вдев'яте здобула Гака.

Учасники

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб МюПа взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубка Фінляндії 2004.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|9/16 жовтня 2004

|}

Бомбардири

Посилання 
 Вейккаусліга на soccerway 
 Вейккаусліга на rsssf  

2004
Фінляндія
2004 у Фінляндії